Shōtoku is de naam van twee personen in de Japanse koninklijke familie:
 Shotoku Taishi, invoerder van het boeddhisme en sinificator uit de eerste helft van de 7e eeuw
 Koken (keizerin), die onder de naam Shotoku bekend is voor wat betreft haar tweede regeringsperiode (764-770)